Тира Мису (Tyra Misoux, ) — сценическое имя немецкой порноактрисы.

Биография 
Рожденная в Штайнфурте, Тира Миcу выросла в Берлине, где также училась. Была обнаружена в 2001 году в возрасте 18 лет немецкими продюсерами Нильсом Молитором и Клаусом Голдбергом в берлинском ночном клубе Q-Dorf. В феврале 2002 года, вскоре после своего девятнадцатилетия, она начинает сниматься в фильмах для взрослых. Её сценическое имя, Tyra Misoux, является искажением тирамису, названия итальянского десерта.

Карьера 
Карьера началась в 2002 году с фильма Die Megageile Küken-Farm, за ним следуют другие, такие как Die 8. Sünde и Achtzehneinhalb 18. В том же году получила премию Venus Award как лучшая молодая актриса. Два года спустя, в 2004 году, добилась больших успехов, получив «Венеру» за лучшую женскую роль.

Награды и номинации 
 2002 Venus Award номинация — лучшая новая старлетка
 2003 Erotic Festival of Brussels Award — лучший немецкий новичок
 2004 Venus Award победа — лучшая немецкая актриса
 2008 Eroticline Awards победа — лучшая немецкая актриса

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 
 Tyra Misoux на сайте Eurobabeindex
 Tyra Misoux на сайте Pornteengirl

См. также 
 Лена Нитро

Порноактрисы Германии
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами